ALISON (bedrijf)
 Alison (sprinkhaan)
 Alison (Jordy), een hit van Jordy